Желев — болгарське прізвище.

 Желю Желев — перший обраний демократичним шляхом Президент Республіки Болгарії.
 Міхаїл Желев — болгарський легкоатлет, чемпіон Європи.
 Христо Желев — болгарський спортсмен, академічний веслувальник, призер чемпіонату світу.

Болгарські прізвища